Nezávislí liberálové je název několika různých politických subjektů:
 Nezávislí liberálové (Izrael)
 Nezávislí liberálové (Kosovo)
 Nezávislí liberálové (Nikaragua)
 Nezávislí liberálové (Spojené království, 1918)
 Nezávislí liberálové (Spojené království, 1931)